

Persone 
 Alessandro Felici (1742-1772) – compositore e violinista italiano 
 Alfredo Felici (1868-1951) – avvocato e politico italiano
 Angelo Felici (1918-2007) – cardinale italiano
 Antonio Felici (1968) – giornalista, saggista e scrittore italiano
 Bartolomeo Felici (1695-1776) – compositore e organista italiano
 Carlo Felici (1932) – politico italiano
 Costanzo Felici (1525-1585) – botanico e naturalista italiano
 Dino Felici (1931-2002) – scultore italiano
 Emanuela Felici (1980) – tiratrice a volo sammarinese
 Ettore Felici (1881-1951) – arcivescovo cattolico italiano
 Ezio Felici (1882-1941) – giornalista, poeta, drammaturgo e bibliotecario italiano
 Giuseppe Felici (1839-1923) – fotografo italiano
 Giuseppe Felici (1923-1944) – militare e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Felice (1656-1734) – religioso e pittore italiano
 Glauco Felici (1946-2012) – traduttore italiano
 Pericle Felici (1911-1982) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Riccardo Felici (1819-1902) – matematico e fisico italiano
 Vincenzo Felici o Felice (1657-1715) – scultore italiano

Altro 
 Legge di Felici – formulata dal fisico italiano Riccardo Felici 
 Palazzo Felici – edificio ottocentesco di Norma (LT)

Pagine correlate 
Felice
Felicio
Felicia (disambigua)